Alfonso Cerón puede referirse a:

Alfonso Cerón, ajedrecista español del siglo XVI;
Alfonso Cerón Núñez (1928–), historietista español.